Чуча:

 «Чуча» — российский мультфильм 1997 года.
 Чуча (приток Немды) — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Чуча (приток Оки) — река в России, протекает в Владимирской области, Нижегородской области.
 Чуча — прежнее название села Межевое в Нижнегорском районе Крыма.
 Чуча — деревня, Пестречинский район, Татарстан, Россия.

См. также 
 Чуча-2
 Чуча-3